Islam
 Ibrahim (profeet), de aartsvader Abraham in de Koran
 Ibrahim ibn Mohammed, zoon van de profeet Mohammed

Personen met de achternaam Ibrahim
 Abdullah Ibrahim, Zuid-Afrikaans jazzmuzikant
 Abdus Ibrahim, Amerikaans voetballer

Heersers
 Ibrahim van Ghazni, sultan van de Ghaznaviden (1059-1099)
 Ibrahim I, sultan van het Ottomaanse Rijk van 1640 tot 1648

Voornaam
 Ibrahim, een Arabische jongensnaam, synoniem met Abraham

Andere
 Ibrahim Index of African Governance, een jaarlijkse evaluatie van de bestuurskwaliteit in Afrikaanse landen, opgesteld door de Mo Ibrahim Foundation.